Ви́ктор Ма́лышев:
 Малышев, Виктор Александрович (1923—1993) — гвардии сержант, Герой Советского Союза.
 Малышев, Виктор Фёдорович (1915—1943) — Герой Советского Союза.